Club Sportiv Municipal Târgoviște (basket-ball féminin)
 CSM Târgoviște (volley-ball féminin)